Реско́м:
 сокращение от республиканский комитет
 республиканский комитет КПСС ЧИ АССР, в здании которого позже расположился президентский дворец